«Маяк» () — артхаусный американо-канадский  психологический фильм ужасов режиссёра Роберта Эггерса. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 19 мая 2019 года в рамках программы «Двухнедельник режиссёров», где фильм получил награду Международной федерации кинопрессы. Премьера фильма в России состоялась 16 января 2020 года.  

Фильм основан на реальных случаях сошедших с ума, или пропавших без вести смотрителей маяков, на морских и античных мифах, а также на произведениях Эдгара Алана По (в частности, на незаконченном рассказе «Маяк») и Говарда Лавкрафта. Помимо прочего, Эггерс вдохновлялся творчеством режиссеров Дэвида Линча («Голова-ластик») и Александра Довженко («Земля»). На символизм и мотивы фильма повлияли фрейдизм и юнгианство. В кинокартине раскрываются темы алкоголизма, мачизма, эдипова комплекса и скрытого гомоэротизма.  

В 2021 году Дзюндзи Ито выпустил мангу-синопсис к фильму.

Сюжет 
1890-е годы, маленький скалистый остров неподалёку от побережья Новой Англии. Эфраим Уинслоу, бывший лесоруб, прибывает на остров работать новым помощником смотрителя маяка — старого, хромого и суеверного любителя выпить Томаса Уэйка. Уинслоу должен отработать на маяке 4 недели. Служба проходит весьма уныло. Уэйк обращается с новым подчинённым, как с личным рабом. Уинслоу в основном занимается тяжелой работой: обслуживает механизмы маяка, перевозит тяжёлые ёмкости с керосином, возит тележки с углём и булыжниками. Также Уэйк настрого запрещает парню подниматься в фонарное помещение и управлять «светом» (сам же Уэйк относится к лампе «свету» маяка, практически как супруге). Также парня начинает одолевать мучительное любопытство насчёт лампы маяка, но люк в фонарное помещение всё время заперт на замок. Однажды Эфраим пытается украсть ключ у спящего Уэйка, но безуспешно.  

Уэйк каждую ночь предлагает Эфраиму выпить, парень поначалу отказывается от алкоголя, но со временем всё чаще прикладывается к бутылке. У себя в матрасе  он находит статуэтку русалки с обнажённой грудью, и начинает периодически мастурбировать на неё. Вскоре Уинслоу замечает странности, происходящие на острове: во сне он видит утопленника на берегу и русалку, которая пытается заманить и затащить Эфраима на дно. А как-то ночью, зайдя на маяк, замечает наверху возле линзы Френеля щупальца. Также, во время работы Уинслоу часто натыкается на одноглазую чайку и, увидев её в очередной раз, в порыве гнева жестоко убивает (по словам Уэйка, убить чайку — плохая примета). Во время очередной попойки с Уэйком, Эфраим узнаёт от старика о судьбе бывшего помощника — он умер, но до этого сошел с ума: ему всё время мерещились русалки и прочая нечисть.

В последний день службы Уинслоу видит русалку, выброшенную на берег. Вначале она лежит без сознания, но затем  приходит в себя и начинает кричать. Испуганный и шокированный Уинслоу не решается рассказать о произошедшем смотрителю маяка. Начинается шторм, и баркас, который должен был забрать Уинслоу, так и не приходит; по словам Уэйка, они могли пропустить баркас несколько дней или даже недель назад. Так же из-за ливня промокает и портится большая часть провианта, а из питья остается только алкоголь. Каждую ночь Уинслоу и Уэйк напиваются, поют морские песни, танцуют и делятся своим прошлым. Уэйк рассказывает, что был женат, но из-за службы в море он редко виделся с семьёй. Также старик рассказывает о причине своей хромоты, но Уинслоу замечает противоречия в его историях и считает их небылицами, упрекая Уэйка в изменении деталей или сути историй, старик предполагает, что Уинслоу просто могло послышаться, или он мог перепутать все от опьянения. У моряков случается спор о провианте, и опьяневший Уэйк в ярости начинает насылать на Уинслоу проклятия Нептуна.Проходят недели. У Уинслоу начинается паранойя, ему кажется, что он сходит с ума. Во время ловли омаров ему чудится отрезанная голова, после этого Уинслоу начинает подозревать, что бывшего помощника убил сам Уэйк, и теперь старик собирается убить и его. Во время вечерней пьянки Уинслоу решается рассказать, что его на самом деле зовут Томас Говард. На своей прошлой работе, он  во время ссоры убил начальника и забрал его имя, чтобы начать жизнь с чистого листа (как оказалось, утопленник или отрезанная голова, которые ему чудились, это образ убитого им работодателя). Паранойя все нарастает, и Томасу начинают сниться кошмары, связанные с Уэйком. Пытаясь покинуть жуткий остров, Говард, несмотря на бушующий шторм, решает уплыть на шлюпке, но Уэйк настигает его и ломает её топором. На следующее утро Говард случайно находит журнал смотрителя и оказывается, что Уэйк всё время писал о нем и о других помощниках негативную характеристику, и вообще намерен лишить его жалованья. После словесной перепалки между Говардом и Уэйком начинается драка, во время которой Уэйк предстаёт перед Говардом то божеством Протеем, то русалкой, то погибшим работодателем. Избив старика, Говард начинает его унижать, заставляя вести себя как собака: гавкать и ходить на четвереньках. Говард отводит Уэйка к выкопанной возле маяка яме и начинает закапывать его заживо. Наполовину забросав его землёй, Говард отстегивает у смотрителя маяка ключ и устремляется в фонарное помещение. По пути на него нападает Уэйк с топором и, с криком «Свет только мой!», ударяет его топором в плечо. Отбившись, Говард отбирает топор и убивает старика, после сразу направляется к фонарю. Отперев замок, Говард заходит в помещение. Линза Френеля открывается Говарду и затмевает его ярким светом, освещенное в экстазе лицо Говарда наполняется безумным радостью и возбуждением. Внезапно, он поскальзывается и падает с лестницы маяка.

В заключительной сцене окровавленный Говард лежит обнажённым на берегу, и его живого поедают чайки...

В ролях 
 Роберт Паттинсон — Эфраим Уинслоу / Томас Говард
 Уиллем Дефо — Томас Уэйк
 Валерия Караман — русалка
 Логан Хоукс — Эфраим Уинслоу

Создание 
Фильм был снят на черно-белую 35-миллиметровую пленку, ортохроматической эстетикой напоминая фотографии 19-го века, и с соотношением сторон экрана 1.19 : 1. Специально для съемок в натуральную величину были построены декорации и сам маяк, а  костюмы были достоверно сшиты, основываясь на реальных фотографиях моряков того времени. Съемки стартовали 9 апреля 2018 года и длились в общей сложности 34 дня и  проходили в парке Лейфа Эриксона, у маяка Кейп-Форчу на мысе Форчу, Новая Шотландия., при суровых и трудных погодных условиях. Большая часть сцен снималось во время реальных штормов и ливней, поэтому машины для дождя не потребовались, режиссер Роберт Эггерс заявил, что «самые сумасшедшие и драматические вещи были сняты по-настоящему».

Символизм и мотивы 
«Коль завтра смерть затащит нас в водоворот бурлящий, пусть за рёвом волн Всевышний, мольбы пропащих душ услышит»
Фильм от начала до конца пропитан причудливой сюрреалистичной атмосферой, антураж фильма навеян морскими мифами, байками и сказаниями. Эггерс, снимая фильм, основывался на трудах психолога Карла Юнга, режиссёр работал с символами и архетипами, которые Юнг описал как часть коллективного бессознательного. Одним из мотивов фильма является скрытая сексуальность и хрупкость человеческих отношений в замкнутом пространстве, герои из, на первый взгляд, доброжелательных коллег превращаются в заклятых врагов: выпивая, они могут весело петь морские песни, а через несколько секунд начать драку. Также по прибытии на остров, взаимоотношения персонажей Паттинсона и Дефо обретают всё большее гомоэротическое напряжение. Также отношения между Уинслоу и Уэйком является примером эдипова комплекса — Томас Уэйк предстает образом как начальника, так и отца Уинслоу. Также по одной из трактовок фильма, Эфраим Уинслоу (он же Томас Говард) и Томас Уэйк — это один и тот же человек, завершающий цикл внутренней ненависти к самому себе, ведущий к признанию своих ошибок.  

Как и в творчестве Лавкрафта, фильм подымает темы паранойи, ужаса моря и ничтожности человека перед силами, гораздо более могущественными, чем он. По содержанию фильма остаётся неясным, были ли видения персонажей реальными, или это последствие долговременного распития алкоголя и потери рассудка. Возможно, что и до прибытия на остров, герой Паттинсона был не в здравом уме. 

В фильме присутствуют аллюзии на различные древнегреческие мифы, к примеру Уэйк, ранее во время очередной ссоры,  предсказал печальную участь Уинслоу, в финале же он предстает в образе Протея — пророческого бога океана, который служит Посейдону. Также Протей являлся оборотнем, что намекает на переменчивое поведение Уэйка.  Уинслоу, не выдержав яркий свет фонаря, поскальзывается и падает, подобно Икару, который также добился желанного, но от жарких лучей Солнца, его крылья расплавились, и он упал насмерть. А сцена поедания чайками плоти Уинслоу схожа с клеванием печени Прометея орлом.

Эггерс признал, что, помимо произведений По и Лавкрафта, он вдохновлялся творчеством художников-символистов Александра Шнайдера и Жана Делвилля, которые  оказали визуальное влияние на стилистику фильма, включая и гравюру Альбрехта Дюрера : образ Протея в фильме навеян именно этим произведением.  

Также при создании фильма Эггерс подражал фильмам 20-х и 30-х годов и вдохновлялся творчеством многих известных режиссеров, включая Сергея Эйзенштейна,  Александра Довженко, Дэвида Линча, Акиры Куросавы, Андрея Тарковского и Фрица Ланга, также режиссер ссылался на фильмы немецкого экспрессионизма, в особенности на «Носферату, симфония ужаса» Фридриха Вильгельма Мурнау.

Образ маяка 
В фильме образ маяка многогранный, по Фрейду и Юнгу он может символизировать как фаллический образ, так и образ женщины, которую главные герои вожделеют. В одной из сцен, во время ночной службы, полуобнажённый Уэйк произносит тост за фонарь маяка: «За тебя, красота моя», что  пронизывает маяк мужским чувством разочарования, желания и пьяным собственничеством над фонарем, «светом» маяка. Маяк как и Белый кит из «Моби Дика» рассматривается как символ человеческого высокомерия в попытках преодолеть могущественные силы природы (в частности океана).

Критика 
Фильм получил высокие оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes имеет 90 % положительных рецензий на основе 350 отзывов со средней оценкой 8 из 10. На Metacritic — 83 балла из 100 на основе 51 рецензии, что соответствует статусу «всеобщее признание».

Многие издания, например IndieWire, Insider, Кинопоиск, GQ, «Мир фантастики», включили «Маяк» в свои списки лучших фильмов года.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
Обзор и критика фильма на сайте Роджера Эберта (на англ. языке).

Фильмы США 2019 года
Фильмы Канады 2019 года
Фильмы ужасов 2019 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Канады
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Канады
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы Канады в жанре фэнтези
Чёрно-белые фильмы США
Чёрно-белые фильмы Канады
Фильмы A24
Фильмы Regency Enterprises
Фильмы Focus Features